Bagrat IV. Gruzijski
 Bagrat IV. od Imeretije